Ekaterina Makarova e Elena Vesnina defenderiam o título de 2017, porém Vesnina não pôde competir devido a uma lesão. Makarova jogou ao lado de Vera Zvonareva e foi eliminada na segunda rodada por Elise Mertens and Demi Schuurs.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková venceram o torneio, ao derrotar Nicole Melichar e Květa Peschke na final. Krejčiková and Siniaková foram a primeira dupla a vencer Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano desde Kim Clijsters e Ai Sugiyama em 2003, e também a primeira a vencer junta as Duplas Femininas juvenis e profissionais.

As duplas cabeças de chave foram anunciadas no dia 27 de junho de 2018 e a chave foi sorteada no dia 29 de junho de 2018.

Cabeças de Chave

Chave

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Metade Inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
Torneio de Wimbledon - Duplas femininas